Бео́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Шампань-ан-Вальроме. Округ коммуны — Белле.

Код INSEE коммуны — 01039.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 420 км к юго-востоку от Парижа, в 75 км восточнее Лиона, в 60 км к юго-востоку от Бурк-ан-Бреса.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 373 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 251 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 186 были экономически активными, 65 — неактивными (показатель активности — 74,1 %, в 1999 году было 69,5 %). Из 186 активных жителей работали 174 человека (102 мужчины и 72 женщины), безработных было 12 (5 мужчин и 7 женщин). Среди 65 неактивных 20 человек были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

Города-побратимы 
  Беон (Франция)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн